CDI – Contexts and Dependency Injection – serwisy pozwalające na tworzenie struktury aplikacji
 CDI – Common-Rail Direct Injection – silnik firmy Daimler-Benz.
 CDI – Capacitor Discharge Ignition – typ zapłonu silnika spalinowego.
 CdI – Collège des Ingénieurs – francusko-niemiecka uczelnia biznesowa.